Юлиуш Гардан (, наст. фамилия Градштейн) — польский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Юлиуш Гардан родился 12 ноября 1901 года в Ченстохове, изучал право и романистику в Варшавском университете. В 1928 г. дебютировал как кинорежиссёр и автор сценария фильма. Во времени 2-й мировой войны находился на территории СССР (Львов, Киев, Туркмения). Был основателем и председателем отделения Союза польских патриотов в Ашхабаде, где умер 29 декабря 1944 года  от туберкулёза.

Избранная фильмография

режиссёр и сценарист 
  — Точки над i / Kropka nad i
  — Краса жизни / Uroda życia
  — Разве Люцина девушка? / Czy Lucyna to dziewczyna?
  — Прокаженная / Trędowata
  — Вереск / Wrzos
  — Доктор Мурек / Doktór Murek

режиссёр 
  — Полицмейстер Тагеев / Policmajster Tagiejew
  — Приговор жизни / Wyrok życia
  — Десять процентов мне / 10 % dla mnie
  — Галька / Halka
  — Госпожа Министр танцует / Pani minister tańczy

главный художник 
  — Обеты уланские / Śluby ułańskie
  — Две Иоаси / Dwie Joasie

художественный руководител 
  — Шпион в маске / Szpieg w masce

Примечания

Ссылки 
 Юлиуш Гардан на сайте filmpolski.pl 
 Юлиуш Гардан на сайте okino.ua 

 
Умершие от туберкулёза